O Luso Futebol Clube é um clube desportivo português, localizado na cidade do Barreiro.

Liga 

 2005-2006, disputa a 1ª divisão distrital da Associação de Futebol de Setúbal.
 2006-2007, disputa a 2ª divisão distrital da Associação de Futebol de Setúbal.
 2002-2003, Campeão Distrital de Juniores - 2ª Divisão
 2005-2006, Campeão Distrital de Juniores - 1ª Divisão

Campo de jogos 

O seu campo foi demolido e construído um Lidl

Ligações externas
Página do clube

Clubes de futebol do Barreiro
Clubes de futebol fundados em 1920
Fundações em Portugal em 1920